Lärkan kan avse: 
Lärkan – bestämd form av fågeln lärka
 Gymnasiet Lärkan – ett gymnasium i Helsingfors sedan 1977
  Lärkan – en svenskspråkig privatskola i Helsingfors 1882-1977, se Nya Svenska Läroverket